Caroline Cartier peut désigner :
 Caroline Cartier (1948-1991), actrice de cinéma française ;
 Caroline Cartier (1970-), journaliste française.